Gronau (Basse-Saxe), une ville d'Allemagne
 Gronau (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), une ville d'Allemagne
 Abbaye de Gronau, ancienne abbaye bénédictine en Allemagne